Nikolàievka (Mikhàilovski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Nikolàievka (Partizanski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Nikolàievka (Bekovski), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Nikolàievka (Kaluga), localitat de la província de Kaluga, a Rússia
 Nikolàievka (Bureiski), localitat de la província de l'Amur, a Rússia
 Nikolàievka (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Nikolàievka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Nikolàievka (Salovka), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Nikolàievka (Sovetski), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Nikolàievka (Simferòpol), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Nikolàievka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Nikolàievka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Nikolàievka (Volsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Nikolàievka (Líssie Gori), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Nikolàievka (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Nikolàievka (Mokroús), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Nikolàievka (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Nikolàievka (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia